Böklen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Böklen (1863–1936), deutscher evangelischer Pfarrer, Mythologe und Sprachforscher
 Hilde Böklen (1897–1987), deutsche Malerin
 Richard Böklen (1861–1934), deutscher Architekt